Служба безопасности правительственных коммуникаций (, GCSB, ) — спецслужба Новой Зеландии, в чьи функции входит ведение радиоэлектронной разведки и защиты правительственных коммуникаций. Является одной из составных частей глобальной системы радиоэлектронного шпионажа Эшелон.

История 

Служба безопасности правительственных коммуникаций (GCSB) была создана в 1977 году по распоряжению премьер-министра Роберта Малдуна.

До этого функции GCSB выполнялись тремя различными организациями:
 за безопасность правительственных коммуникаций отвечал Комитет по безопасности связи, подчинённый канцелярии премьер-министра и министерству иностранных дел;
 радиоэлектронная разведка находилась в ведении министерства обороны;
 мероприятия по противодействию электронному шпионажу осуществляла контрразведка Новой Зеландии.

GCSB была создана для выполнения всех вышеперечисленных функций. Официально новая организация первоначально входила в структуру Министерства обороны, но её функции были чрезвычайно засекречены, о них не был проинформирован даже Кабинет министров. Информация о деятельности GCSB начала быть доступной общественности лишь с 1980-х годов.

В 1980 году GCSB была отделена от Министерства обороны, став самостоятельной организации. В 2000 году было принято решение сделать GCSB одним из подразделений правительства с собственными полномочиями, которые были определены в .

Функции GCSB включают радиоэлектронную разведку, обеспечение , информационной безопасности и противодействие электронному шпионажу против Новой Зеландии. GCSB не раскрывает содержимое перехваченного трафика. В 2006 году, после смерти бывшего премьер-министра Дэвида Лонги, отчет среди его бумаг был найден отчет, датируемый 1985-86 годами, в котором был перечислен ряд стран, являющихся объектами слежения GCSB, в том числе Япония, Филиппины, Аргентина, Франция, Вьетнам и ряд малых островных государств Тихого океана, а также дипломатическая переписка Организации Объединенных Наций. В своей книге о GCSB «Тайная власть: роль Новой Зеландии в глобальной шпионской сети» () независимый журналист Найк Хейджер отмечает, что во время «холодной войны» одним из основных направлений деятельности GCSB было слежение за советскими судами, как военными, так и гражданскими.

В 2001 году в структуре GCSB был создан  для обеспечения защиты национальной критической инфраструктуры от кибератак.

Персонал и бюджет 
Штаб-квартира GCSB расположена на Пипти-стрит в Веллингтоне. GCSB возглавляет директор, который подчиняется министру разведки и безопасности Новой Зеландии, который, в свою очередь, подчиняется премьер-министру страны. Основными функциями GCSB являются: сбор и обработка разведывательных данных, обеспечение ИТ-безопасности правительственных коммуникаций. Штат организации насчитывает около 300 сотрудников различных специальностей, включая переводчиков, специалистов по коммуникациям, криптографов, инженеров, техников и вспомогательного персонала.

Бюджет GCSB на 2015/16 финансовый год составляет $ 89,6 млн.

Надзор 
Контроль за деятельностью GCSB и других спецслужб Новой Зеландии осуществляет Генеральный инспектор. В 2013 году эту должность занимал 79-летний Пол Низор, бывший судья. Аппарат Генерального инспектора состоит лишь из одного сотрудника (секретаря), занятого на неполный рабочий день, в то время как его австралийский коллега — Генеральный инспектор имеет штат в 12 сотрудников. Секретарь Кабинета министров Новой Зеландии Ребекка Киттеридж в своём отчёте о деятельности GCSB 2013 года рекомендовала доукомплектовать штат Генерального инспектора на уровне австралийских коллег.

Премьер-министр Новой Зеландии непосредственно назначает директора GCSB и Генерального инспектора. Это неоднократно вызывало критические замечания со стороны экспертного сообщества. Например, Билл Ходж, профессор права из университета Окленда отмечал, что было бы предпочтительнее, чтобы Генерального инспектора назначал парламент, а не премьер-министр. С этой точкой зрения выражал согласие бывший премьер-министр страны Джеффри Палмер: «должно быть разделение [полномочий] между инспектором и агентством, которое он курирует».

Инфраструктура 
Инфраструктура радиоэлектронной разведки GCSB включает две станции радиоперехвата: станцию перехвата спутниковой связи в Вайопаи близ Бленема на Южном острове и станцию радиоперехвата Тангимоана близ Палмерстон-Норта на Северном острове. 16 марта 2015 года бывший сотрудник АНБ Э.Сноуден заявил, что GCSB имеет также станцию тайного слежения под кодовым названием «Каприка» в Хониара, столице Соломоновых Островов. Объект «Каприка» представляет собой типичную станцию АНБ США, предназначенную для связи с посольствами США по всему миру.

Станция Вайопаи 

, расположенная в  близ Бленема работает с 1989 года и в открытых источниках характеризуется как станция спутниковой разведки. Депутат парламента Новой Зеландии от партии зелёных Кейт Лоук охарактеризовал эту стацию как часть инфраструктуры системы Эшелон. Станция Вайопаи регулярно выступала в качестве мишени для протестов общественности против ведения электронного шпионажа. Согласно данным, опубликованным бывшим сотрудником АНБ Э.Сноуденом в 2013 году, станция Вайопаи является одним из операторов секретной программы компьютерного слежения X-Keyscore.

Станция Тангимоана 
 была открыта в 1982 году, заменив ранее действовавшую станцию близ . По данным Федерации американских ученых (FAS), этот объект является частью инфраструктуры системы Эшелон, его роль в этом качестве была впервые выявлена активистом пацифистского движения Оуэном Уилксом в 1984 году, и подробно исследована независимым журналистом Найком Хеджером.

См. также 
 Эшелон (секретная служба)

Примечания

Литература 
 Hager, Nicky (1996). Secret Power: New Zealand’s Role in the International Spy Network. Nelson, NZ: Craig Potton Publishing. ISBN 0-908802-35-8.

Ссылки 
 Government Communications Security Bureau
 Government Communications Security Bureau Act 2003
 Anti Bases Campaign
 New Zealand and XKEYSCORE: not much evidence for mass surveillance

Спецслужбы Новой Зеландии
Радиоэлектронная  разведка